Miejscowości w USA:
 Herndon – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rawlins
 Herndon – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Herndon – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
Gminy w USA:
 Herndon (ang. Herndon Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead